I'm Your Man – singolo degli Wham! del 1985
 I'm Your Man – album di Leonard Cohen del 1988
 I'm Your Man – singolo dei 2PM del 2011